

Medaglie

Teste di serie

  Domenico Valentino (Semifinali)
  Fazliddin Gaibnazarov (Ottavi)
  Anvar Yunusov (Sedicesimi)
  Robson Conceição (Finale)

<li>  Miklós Varga (Ottavi)
<li>  Berik Äbdiraxmanov (Semifinali)
<li>  Sailom Adi (Quarti)
<li>  Vazgen Safar'janc (Sedicesimi)

Tabellone

Collegamenti esterni

 2013